

Astronomie 
 (17241) Wooden, astéroïde.

Patronyme 

 Earl Wooden, décorateur américain ;
 John Wooden (1910-2010), entraîneur américain de basket-ball.

Sport 
 Trophée Wooden, récompense américaine annuelle de basket-ball.